Hovedartikel: Nibe Kommune
Nibe Kommune eksisterede fra 1970 til 2006 og havde i denne periode i alt ni valgte byråd.

Byråd 1970-74 

Efter kommunalvalget den 3. marts 1970 så stemmefordelingen sådan ud:

Mandatfordeling

Konstituering
 Egon Rokkedal (ØVR), borgmester
 Thorvald Mathiasen (A), 1. viceborgmester
 Niels Jacobsen (ØVR), 2. viceborgmester
 Olav Jungersen (V), formand for kulturudvalget
 Helmuth Brager (A), formand for socialudvalget
 Anders Sondrup (ØVR), formand for ejendomsudvalget
Ændringer i perioden
 1972: Jacob Poulsen (C) afløses af Willy Christensen (C).

Byråd 1974-77 
Efter kommunalvalget den 5. marts 1974 så stemmefordelingen sådan ud:

Mandatfordeling

Konstituering
 Erik Rokkedal (V), borgmester
 Willy Christensen (C), 1. viceborgmester
 Thorvald Mathiasen (A), 2. viceborgmester
 Laurits Kjærsgaard (Z), formand for kulturudvalget
 Anders Sondrup (V), formand for socialudvalget
 Helge Bundgaard Nielsen (V), formand for teknik-.og miljøudvalget
 Marinus Pedersen (V), formand for ejendomsudvalget
Ændringer i perioden

Byråd 2002-06 
Efter kommunalvalget den 20. november 2001 genvandt borgmester Jens Østergaard Madsen og sikrede tilmed Venstre absolut flertal i byrådet. Denne periode var den sidste i Nibe Kommunes historie. Byrådsperioden gik fra 1. januar 2002 til 31. december 2006.

Stemmefordeling

Kilde: KMD Valg - Nibe Kommune - 20. november 2001.
Mandatfordeling

Kilde: KMD Valg - Nibe Kommune - 20. november 2001.

Konstituering
 Jens Østergaard Madsen (V), borgmester
 Tina French Nielsen (V), 1. viceborgmester
 Elin Møller (A), 2. viceborgmester, formand for teknik- og miljøudvalget
 Jack Jensen (V), formand for kulturudvalget
 Børge Hansen (V), formand for socialudvalget
Kilde: 
Ændringer i perioden
 2005: Morten Poulsen (V) afløser Børge Hansen (V) som formand for socialudvalget.
 18. januar 2006: Mogens Ove Madsen (F) afløses af Anne Mette von Barnekow (løsgænger, tidl. F).

Referencer

Litteratur 

Byråd